

Anno 
 540 o 540 a.C.

Codici 
 540 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Linz, in Austria

Matematica 
 540 – numero